Denumirea de Mirovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Mirovo, un sat în comuna Ihtiman, regiunea Sofia;
 Mirovo, un sat în comuna Bratea Daskalovi, regiunea Stara Zagora;
 Mirovo, un sat în comuna Strajița, regiunea Veliko Tărnovo.